Епархия Линареса – название епархий Римско-Католической церкви.

 Епархия Линареса – епархия в Мексике; 
 Епархия Линареса – епархия в Чили.